Яков Назаренко:
 Назаренко, Яков Антонович (1893—?) — литературовед, профессор Ленинградского университета.
 Назаренко, Яков Исаевич (1910—1975) — Герой Советского Союза.